Ръш може да се отнася за:

 Ръш – град в Ирландия
 Ръш – окръг в САЩ, щат Индиана
 Ръш – канадска музикална група

Личности 
 Бенджамин Ръш (1745 – 1813) – американски писател и общественик, един от „бащите на САЩ“
 Дженифър Ръш (р.1960) – американска поппевица
 Иън Ръш (р.1961) – уелски футболист
 Отис Ръш (1934 – 2018) – американски музикант